Wladimir Tarassow (russisch Владимир Тарасов) ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Tarassow (Schriftsteller) (eigentlich Wladimir Wjatscheslawowitsch Panin; * 1954), russisch-israelischer Schriftsteller, Dichter und Literaturkritiker 
 Wladimir Jurjewitsch Tarassow (* 1968), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Petrowitsch Tarassow (* 1947), russischer Schlagzeuger, Komponist und Bildender Künstler